Le tournoi de Christchurch est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1971 se dispute du  au .

Françoise Dürr remporte le simple dames. En finale, elle bat Billie Jean King.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Billie Jean King.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Christchurch
 Saison 1971 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1971
Christchurch
1971 en Nouvelle-Zélande
Sport en novembre 1971
Sport en décembre 1971